Самого́н или самого́нка — крепкий спиртной напиток, изготовляемый в домашних условиях путём перегонки через самодельные или заводского изготовления аппараты спиртосодержащей массы (браги), получаемой в результате брожения сахарного сиропа, осахаренных зерновых, картофеля, фруктов или других продуктов, содержащих сахар и осахаренные крахмальные вещества.

Слово «самогон» 
До революции 1917 г. нелегально производимые напитки назывались «корчма» (см. корчемство). Впервые слово «самогон» в значении кустарно произведенного в домашних условиях дистиллята в письменных источниках появилось в 1917 году. Ещё в середине XIX века слово «самогон» означало добычу зверя погоней, преследованием самим охотником, лесником, на ногах или на лыжах (не собаками, не верхом). После революции произошло изменение законодательно установленных терминов и «корчму» стали называть «самогонкой». Поэтому слово «самогон» в современном понимании довольно молодое.

Основные этапы технологического процесса 
 Изготовление браги;
 Перегонка браги через перегонный аппарат с получением самогона;
 Необязательная стадия: ректификация;
 Необязательная стадия: очистка самогона.

Методы изготовления самогона 
Перегонка называется простой, если она преследует цель возможно полнее извлечь этиловый спирт из перегоняемой жидкости вместе со всеми другими летучими веществами, и фракционированной, если при ней ставят задачу отделить одни летучие вещества от других, основываясь на различии их точек кипения (температур парообразования), конденсируя по фракциям выделяющиеся в разное время пары..

В первом случае будет получен самогон невысокого качества, содержащий большое количество вредных примесей, во втором происходят потери спирта; кроме того, для уверенного разделения на фракции процесс перегонки приходится проводить значительно медленнее. В случае двукратной перегонки возможно комбинировать оба метода: первую перегонку проводят по простому методу, а вторую уже способом фракционированной (дробной) перегонки.

Разновидности самогонных аппаратов 
Большинство самогонных аппаратов, применяемых в быту, используют принцип дистилляции. Различают аппараты последовательного и непрерывного действия. Так же есть аппараты колонного типа и с сухопарником.

Самогонные аппараты периодического действия 

Простейшие аппараты периодического действия состоят из перегонного куба, в котором происходит кипение спиртосодержащей жидкости и холодильника, в котором осуществляется конденсация спиртовых паров. С помощью подобных аппаратов получить алкогольные напитки высокого качества весьма затруднительно, поэтому дальнейшим развитием стало добавление между кубом и холодильником упрощенной ректификационной колонны. Но каким бы сложным не казался подобный аппарат, он требует периодического опорожнения перегонного куба от отработанной браги и замены её новой.

Самогонные аппараты непрерывного действия 

Представляют собой упрощенный вариант . Принцип действия непрерывной колонны следующий: водяной пар подается в нижнюю часть колонны, а брага в верхнюю. Стекая вниз по колонне, брага нагревается восходящими потоками водяного пара, закипает, спирт переходит в газообразное состояние, а затем конденсируется холодильником. Производительность непрерывной колонны и качество получаемого спирта значительно выше, чем у простых самогонных аппаратов. Однако аппараты непрерывного действия сложнее в изготовлении, а стабильность их работы ниже, чем аппаратов периодического действия.

Опасность кустарного производства 

Получение в домашних условиях качественных и условно безопасных для здоровья перегонных алкогольных напитков не всегда возможно в силу следующих причин:

 При нагреве браги в процессе перегонки происходит термический крекинг тяжёлых органических веществ — сахаров, белков и т. д., в результате чего образуется множество лёгких летучих органических соединений, в том числе и ядовитых, таких как метиловый спирт. Для полного удаления из браги тяжёлых веществ необходимо неукоснительное соблюдение технологии дистилляции, которое нельзя заменить, например, многократным вымораживанием и химическим осаждением в кустарных условиях. Рекомендуется избавляться от первой фазы перегонки (2—8 % всего объёма) (в народе «первак» или «первач») ввиду повышенного содержания в ней метанола.
 Хотя температура кипения вещества при заданном давлении строго определена, его активное испарение происходит и при меньших температурах. Так что даже если поддерживать температуру браги равной температуре кипения спирта, всё равно вместе с ним испарится немало таких компонентов, как сивушные и эфирные масла. Очищения добиваются повторной дистилляцией или ректификацией. Метод многоступенчатой дистилляции частично устраняет описанные выше проблемы.

Юридические аспекты самогоноварения 

Во многих странах мира изготовление и сбыт самогона запрещены, а также преследуются законом. Так, в СССР Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1948 года за изготовление и хранение самогона с целью сбыта, а также изготовление и сбыт с целью промысла аппаратов, служащих для изготовления самогона, была введена уголовная ответственность — заключение в исправительно-трудовой лагерь на срок от 6 до 7 лет с конфискацией имущества; за изготовление самогона без цели сбыта — лишение свободы на срок от одного до двух лет с конфискацией самогона и предметов его изготовления.

Действующее законодательство Российской Федерации не запрещает изготовление самогона, равно как и других алкогольных напитков, для личного потребления. Из числа административных правонарушений самогоноварение было исключено в 2002 году. Более того, самогонные аппараты производятся для нужд населения в промышленных масштабах и находятся в легальной продаже. А самая крупная торговая сеть по продаже товаров для домашнего самогоноварения и дистилляции Русская Дымка насчитывает более 200 магазинов на территории Российской Федерации.

Изготовление же спиртных напитков для продажи, в том числе и самогона, подлежит лицензированию согласно Закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Поэтому продажа самогона без лицензии является нарушением части второй статьи 14.1 КоАП РФ от 30.12.2001 «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно».

Самогон в разных странах и на разных языках 
 Американский английский — moonshine (лунное сияние). Впрочем, так называли не только нелегально произведённый в США напиток, но и любой нелегально ввезённый из Канады или Мексики алкогольный напиток, в том числе и вино
 Албанский, болгарский, сербский — ракия
 Белорусский — самагонка, гарэлка
 Венгерский — палинка
 Греческий — τσίπουρο (ципуро)
 Ирландский — poitín (потин)
 Итальянский — граппа
 Испанский, латиноамериканский испанский — aguardiente casero, chicha casera
 Кипрский — ζιβανία (Зивания)
 Латышский — kandža
 Литовский — samanė (samagonas)
 Молдавский — ракиу, басамак
 Немецкий — Schwarzgebranntes
 Польский — bimber, samogon
 Украинский — житня, смага, первак, сивуха, самогонка, сем, буряківка, бурячиха, бімбер (зап. укр. диалект), палінка (закарпатский диалект)
 Французский — tord-boyaux
 Шведский — hembränt, или региональное skogsstjärna (буквально «лесная звезда»)
 Финский — pontikka (понтикка)
 Эстонский — puskar.

См. также 
 Корчемство и Бутлегерство
 Сухой закон
 Первач
 Сивуха
 Брага
 Водка
 Однократное испарение
 Дистилляция

Примечания

Литература

Ссылки 
 Самогон. Как это сделано // youtube.com

Крепкие спиртные напитки
Русские напитки
Сделай сам
Самогон